Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Radzimiński – polski historyk
 Jan Chryzostom Frąckiewicz Radzimiński – prawosławny duchowny
 Jerzy Frąckiewicz Radzimiński – polski urzędnik
 Józef Radzimiński – polski urzędnik
 Stanisław Radzimiński – polski urzędnik